Преббл () — фамилия.

Известные носители 
  (1873—1946) — британский теннисист и бадминтонист, чемпион Англии по бадминтону в мужских (1904, 1907, 1909) и смешанных (1909) парах.
  (род. 1984) — новозеландская актриса, лауреат премии Equity лучшему актёрскому составу телефильма или мини-сериала (2014), номинант на Новозеландскую кинопремию за роль второго плана (2007), дочь Ричарда Преббла.
  (род. 1977) — австралийский жокей, обладатель Мельбурнского кубка (2012).
  (род. 1991) — новозеландский лыжник, серебряный медалист Чемпионата мира по фристайлу (2017), участник зимних Олимпийских игр (2018).
  (1915—2001) — британский писатель, журналист и автор исторической публицистики, лауреат премии «Шпора» за роман о Западе (1959) и произведение малой формы (1961), член Королевского литературного общества.
  — новозеландский звукоинженер и музыкальный продюсер, лауреат Новозеландской музыкальной премии лучшему инженеру (2010, 2013, 2015) и продюсеру (2013).
  (род. 1980) — британский драматург, лауреат Британской театральной премии за лучшую пьесу (2004, 2009), член  Королевского литературного общества (с 2018).
  (род. 1951) — новозеландский государственный деятель, секретарь Департамента премьер-министра и правительства (1998—2004), комиссар государственных служб (2004—2008), брат Ричарда Преббла.
  (род. 1948) — новозеландский политик, депутат Палаты представителей Новой Зеландии (1975—1993, 1996—1999), брат Марка Преббла, отец Антонии Преббл.
  (род. 1942) — британский актёр, лауреат премии Audie за аудиокнигу в жанре любовного романа (2010).
  (род. 1951) — британский телепродюсер, генеральный директор ITV (2001—2002), ITV Digital (2002), номинант на премию BAFTA за лучшую документальную телепередачу (1990, 1996).

См. также